Rockridge (Oakland) - buurt in Oakland, Californië
 Rockridge (BART) - metrostation in bovenstaande buurt